Isenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Isenrath (1879–1951), deutscher Polizeipräsident und Politiker (Zentrum)
 Paul Isenrath (* 1936), deutscher Bildhauer